Augusto Fernández Guerra (Madrid, 1997. szeptember 23. –) spanyol motorversenyző, a MotoGP-s Tech3 GasGas Factory Racing versenyzője.

Pályafutása 
2006-ban kezdte sportkarrierjét, majd az Escuela Lorenzo Competición tagja lett, ahol José Manuel Lorenzo felügyelete alatt végezte a tanulmányait, aki Jorge Lorenzo édesapja volt. Több kisebb junior bajnokságban kiemelkedő eredményt ért el. 2014-ben megnyerte a Junior Európa Kupát. 2015-ben a Superstock 600-as Európa-bajnokságon az év újonca lett és az összetett bajnokságban a 4. helyen végzet. 2016-ban a FIM CEV Moto2 Junior Világbajnokságon egy versenyhétvégével kevesebben vett részt, de így is 5. lett az összetettben. A következő években több versenyen is elindult. 2017-ben a Moto2-ben mutatkozott be az olasz versenyhétvégén Axel Bassani helyén, majd a szezon további részén maradt a Speed Up csapatánál. 2018-as szezonra nem sikerült szerződést kötnie, de a katalán nagydíjon már ott volt Héctor Barberá helyén a Pons csapatánál. A csapat megvolt elégedve a teljesítményével és leszerződtette végleg a szezonra. 2019-ben három alkalommal tudott nyerni. 

2020-ban a Marc VDS Racing Team csapata szerződtette a távozó Álex Márquez helyére. A szezon során nem sikerült dobogóra állnia. A következő évben a szezon elején nem találta a ritmust, majd Hollandiától jöttek az eredmények számára. A 2022-es szezon előtt a Red Bull KTM Ajo csapatához szerződött. A francia nagydíjon 2,5 éves nyeretlenségi sorozata szakadt meg. A német, holland és a brit versenyeket sorban megnyerte. A szezonzáró versenyen második lett és megnyerte a világbajnoki címet. 

Szeptember 16-án jelentették be, hogy Pol Espargaró csapattársa lesz 2023-ban a MotoGP-ben a Gas Gas Tech3 csapatánál.

Eredményei

Statisztika

* Szezon folyamatban.

Teljes MotoGP-eredménylistája 

* Szezon folyamatban.

Jegyzetek

További információk
Hivatalos honlapja
Profilja a MotoGP hivatalos weboldalán

Spanyol motorversenyzők
1997-ben született személyek
Madridiak
A MotoGP versenyzői
Élő személyek